Вирджиния Филд (, 4 ноября 1921 — 2 января 1992) — англо-американская актриса.

Биография 
Маргарет Синтия Филд родилась в Лондоне. Её отец был судьёй английского округа Лайсистер, а мать была кузиной Роберта Э. Ли.

Начав сниматься, Маргарет поменяла имя на Вирджиния. Она снялась более чем в сорока картинах, включая «Мост Ватерлоо» (1940), «Гудзонов залив» (1941) и «Янки при дворе короля Артура» (1949). В конце 1930-х годов она снялась в серии фильмов компании «20th Century Fox» про мистера Мото.

Филд была трижды замужем. Её мужьями были актёры Пол Дуглас, от которого в 1945 году она родила дочь Маргарет Филд Дуглас, и Уиллард Паркер. Актриса скончалась от рака 2 января 1992 года в возрасте 74 лет в Палм-Дезерт. Тело было кремировано, а прах развеян над морем. Её вклад в киноиндустрию США отмечен звездой на голливудской «Аллее славы».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Умершие от рака
Люди, чей прах был развеян
Голливудская «Аллея славы»
Киноактрисы Великобритании